Adolfsson ist der Familienname folgender Personen:

 Berit Adolfsson (* 1937), schwedische Politikerin    
 Eva Adolfsson (1942–2010), schwedische Schriftstellerin
 Guðmundur Adolfsson (* 1961), isländischer Badmintonspieler
 Gunnar Adolfsson (1906–1983), schwedischer Politiker, Journalist und Schriftsteller    
 Herbert Adolfsson (1906–1979), schwedischer Leichtathlet
 Josefine Adolfsson (* 1973), schwedische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Karin Adolfsson (* 1946), schwedische Ordensfrau (Birgittin), 1991–2016 Äbtissin der Abtei Pax Mariae (Vadstena)    
 Kim Adolfsson (* 1988), schwedische Biathletin
 Lars Adolfsson (* 1965), schwedischer Judoka
 Ronnie Adolfsson (* 1956), schwedischer Biathlet
 Sune Adolfsson (* 1950), schwedischer Biathlet
 Steinar Dagur Adolfsson (* 1970), isländischer Fußballspieler   

Siehe auch:
 Adolphson